Медведово — название населённых пунктов в России:
 
 Медведово — село в Клинцовском районе Брянской области.
 Медведово — деревня в Ветлужском районе Нижегородской области.
 Медведово — деревня в Старорусском районе Новгородской области.
 Медведово — деревня в Бежаницком районе Псковской области.
 Медведово — деревня в Локнянском районе Псковской области.
 Медведово — деревня в Новоржевском районе Псковской области.
 Медведово — деревня в составе города Псков Псковской области.
 Медведово — деревня в Тутаевском районе Ярославской области.